Horvátország
 Donja Velika falu Preseka községben, Zágráb megyében
 Donja Velika falu Sokolovac községben, Kapronca-Kőrös megyében